Le mot bandage peut faire référence au
 bandage, une technique de soin ou de protection ;
 bandage, l'application préventive de la technique précédente aux activités sportives ;
 bandage, une couche d'usure de certaines roues.

Voir aussi 
 Pieds bandés
 Spica (bandage)
 Robe bandage